Deere es un término que puede referirse a:

  Deere & Company, es una compañía que fabrica maquinaria agrícola, más conocida por su marca comercial John Deere, establecida en Illinois;
  John Deere, fundador de la empresa anterior.